A 2022-es ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat nyolcadik és egyben utolsó idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 23-án vette kezdetét a Circuit de Spa-Francorchamps versenypályán és a Nürburgring aszfaltcsíkján ért véget október 16-án. Az egyéni bajnokságot Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF422
22